Villa Cusani Tittoni Traversi – villa di delizia a Desio
 Villa Cusani Confalonieri – villa di delizia a Carate Brianza